Си́лас — мужское имя. Восходит к имени апостола Силы.

Известные носители 
 Силас (Паулу Силас ду Праду Перейра; род. 1965) — бразильский футболист и тренер.
 Силас (Силас Араужу да Силва; род. 1996) — бразильский футболист.

См. также 
 Сила (имя)
 Силаш (род. 1976) — португальский футболист и тренер.
 Сайлас